Уа́ндер (, чудо; нечто удивительное) — слово английского происхождения.
 Стиви Уандер (при рождении Стивленд Хардэуэй Джадкинс; род. 1950) — американский слепой соул-певец, композитор и музыкант.